Op de 51e vrouweneditie van het Australian Open in januari 1977 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 3 tot en met 9 januari 1977.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Evonne Cawley en Helen Gourlay had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste Australische duo Dianne Fromholtz en Helen Gourlay won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Betsy Nagelsen en Kerry Reid in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Fromholtz had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Gourlay vijftien.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Naoko Satō uit Japan – zij verloren meteen hun openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1977